Il toponimo Zărnești può riferirsi a diverse località della Romania:
Zărnești – città del distretto di Brașov
Zărnești – comune del distretto di Buzău